А́ллан А. «Эл» Ха́кнер (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Дважды ввёден в Зал славы канадского кёрлинга: в 1988 году как кёрлингист, в 1992 году вместе со своей командой.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (, ).
 : золото (, ), серебро (, ).
 : серебро ().
 : золото (2006), бронза (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Члены Зала славы канадского кёрлинга